Чемпионат Румынии по футболу 1974/1975 — 58-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1974/1975
Румыния
Румыния
1974 год в Румынии
1975 год в Румынии